Il singolare maschile del torneo di tennis Estoril Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore David Nalbandian che ha battuto in finale Nikolaj Davydenko 6-3, 6-4.

Teste di serie

  David Nalbandian (campione)
  Nikolaj Davydenko (finale)
  Tommy Robredo (ritirato per infortunio)
  Gaël Monfils (secondo turno)

 Dmitrij Tursunov (secondo turno) 
 Carlos Moyá (semifinali) 
 Nicolás Massú (secondo turno) 
 Christophe Rochus (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Estoril Open 2006
ATP Tour 2006